Змагання з шорт-треку на дистанції 500 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулися 20-22 лютого на льодовій арені «Каннин» (Каннин, Південна Корея).

Результати

Попередні забіги 
 Q – кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Чвертьфінали 
 Q – кваліфікувались у півфінали 
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Півфінали 
 QA – кваліфікувались у фінал A
 QB – кваліфікувались у фінал B

Final B

Final A

Примітки